2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2020/21 steht für:

 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2020/21 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2020/21 (Männer)